ET_TI steht für:
 , ISO-3166-2-Code des äthiopischen Bundesstaates

Etti ist der Familienname folgender Personen:
 Eda-Ines Etti (* 1981), estnische Sängerin
 Florian Etti (* 1959), deutscher Künstler, Bühnen- und Kostümbildner für Theater, Oper und Ballett

ETTI